Оуайн Фон Уильямс (; ) — валлийский футболист, вратарь. Выступал в сборной Уэльса. В настоящее время тренер вратарей в американском клубе «Нортерн Колорадо Хейлсторм».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Кру Александра». Летом 2006 года подписал с командой профессиональный двухлетний контракт, однако не сыграл ни в одном матче, проиграв конкуренцию Бену Уильямсу и в июле 2008 года покинул клуб на правах свободного агента.

8 июля 2008 подписал контракт с клубом первой лиги «Стокпорт Каунти» и сыграл за клуб из Стокпорта следующие два сезона своей игровой карьеры, будучи основным вратарём, однако по итогам сезона 2009/10 клуб занял 24 место и вылетел в вторую лигу. После этого Оуайн уступил место в воротах новичку Мэтту Гленнону и 28 октября 2010 Фон Уильямс был отдан в аренду в другой клуб второй лиги «Бери», где должен был заменить травмированного Кэмерона Бельфорда и сыграл до конца года в 8 матчах во всех турнирах, после чего вернулся в «Стокпорт Каунти».

20 января 2011 Оуайн присоединился к клубу «Рочдейл», подписав контракт до конца сезона и сыграл за это время в 22 матчах чемпионата, после чего в конце сезона 2010/11 покинул команду.

1 июля 2011 заключил двухлетний контракт с клубом первой лиги «Транмир Роверс», где сразу стал основным вратарём. По итогам сезона 2013/14 его клуб вылетел во вторую лигу, однако Фон Уильямс остался в команде. Лишь после того как в мае 2015 года «Транмир Роверс» занял 24 место и вылетел в Национальную Конференцию, Оуайн покинул клуб, сыграв всего за него 184 игры во всех турнирах.

16 июля 2015 стал игроком шотландского клуба «Инвернесс Каледониан Тисл» и в тот же день дебютировал в его составе в матче Лиги Европы против румынской «Астры» (0:1). Сыграл за команду из Инвернесса 69 матчей в Премьершипе и 2 матча в Чемпионшипе.

1 февраля 2018 года был взят в аренду клубом USL «Инди Илевен» на сезон 2018. Во втором дивизионе США дебютировал 24 марта в матче против «Ричмонд Кикерс», сохранив свои ворота сухими (1:0).

После истечения контракта с «Инвернессом» в июне 2019 года присоединился к клубу «Гамильтон Академикал».

В январе 2020 года Фон Уильямс был отдан в аренду в «Данфермлин Атлетик», сыграв в 6 матчах до того, как сезон был остановлен из-за пандемии COVID-19. 3 августа 2020 года он подписал двухлетний контракт с «Атлетик» на постоянной основе.

Карьера за сборную 
Единственное выступление за национальную сборную Уэльса состоялось 13 ноября 2015 года в товарищеском матче против Нидерландов. Тогда Фон Уильямс заменил на 74 минуте Уэйна Хеннесси и пропустил победный гол в исполнении Арьена Роббена. В качестве резервного вратаря был взят на Чемпионат Европы 2016 во Франции.

Карьера тренера 
15 апреля 2022 года был назначен тренером вратарей американского клуба «Нортерн Колорадо Хейлсторм».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Данфермлин Атлетик»

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Рочдейл»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Инвернесс Каледониан Тисл»
Игроки ФК «Инди Илевен»
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»
Игроки ФК «Данфермлин Атлетик»
Футбольные тренеры Уэльса